Анато́лий Цой: Цой, Анатолий Васильевич (род. 1989) — казахстанский и российский певец и поп-музыкант.
 Цой, Анатолий Давидович (род. 1945) — российский хозяйственный деятель.